Die Gliederung der Stadt Halle (Saale) ist hierarchisch aufgebaut und setzt sich aus 5 Stadtbezirken (Nord (2), Ost (3), Süd (4), West (5) und Mitte (1)) und 22 Stadtteilen zusammen, wobei 5 größere Stadtteile (Halle, Trotha, Ammendorf, Neustadt und Lettin) nochmals in 26 Stadtviertel untergliedert sind.

Die nachfolgende Liste enthält die 17 Stadtteile ohne Stadtviertel und die 26 Stadtviertel der übrigen 5 Stadtteile, insgesamt 43 Stadtteile und -viertel.

Darüber hinaus gibt es zur besseren Identifikation der Bürger mit ihren Wohngebieten innerhalb einiger Stadtteile und Stadtviertel zusätzliche Gebietsnamen für 24 Stadtquartiere.

Weblinks 

 Halle (Saale) in Zahlen 2020 (PDF; 178 kB) Stadtbezirke und Stadtteile mit Bevölkerungszahlen (Stand: 31. Dezember 2020)

Einzelnachweise 

!
Halle
Halle